De Maasboulevard is een recreatief en winkelgebied aan de westelijke Maasoever in het centrale winkelcentrum van Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg. De boulevard ligt in het zuidwestelijke kwadrant Klein Italië van de binnenstad. Het gebied heeft terrasjes, een stadspark en een passantenhaven.

Opbouw 
Het gebied heeft een oppervlakte van 14.500 m². Het stedenbouwkundige ontwerp is gemaakt door Jo Coenen. Een team van architecten, waaronder  Jo Coenen&Co en Ger Rosier van bureau Arn. Meijs Maastricht heeft de woningen ontworpen. Tussentijds was de beroemde architect David Chipperfield uit Londen betrokken bij een nieuw ontwerp voor het theater De Maaspoort. Hij trok zich echter terug. Het oude theater is  in 2011 door Ger Rosier vernieuwd.  Blikvanger van het gebied is de Romertoren(Jo Coenen), een woontoren van 20 verdiepingen. Ook het evenwijdig aan de Maas gebouwde "Lineair" met 70 woningen, winkels en restaurants is gebouwd in een stijl die geïnspireerd is op de Bossche School. De Kop van de Weerd werd ingericht als stadspark aan het water door Buro Lubbers. Een voetgangers- en fietsbrug, de Weerdsprong geheten, verbindt de stad met dit park.

Vestingmuren 
Het rivierfront was eeuwenlang een stadswal/muur, als onderdeel van de vestingwerken. In de 19e eeuw (1865) werden deze vestingwerken gesloopt en kon de stad sterk uitbreiden. Een van de weinige stukken stadsmuur die bewaard zijn gebleven is de Luif. Dit stukje oude stadsmuur is nog vanaf de buitenkant zichtbaar. De aanpalende Ondergronds bewaard gebleven delen van de stadsmuur zijn tijdens de bouw van de Maasboulevard gesloopt.

Haven 
Ook de haven, die tot eind jaren 60 van de 20e eeuw werd aangedaan door binnenvaartschepen, heeft een metamorfose ondergaan. De lage loswal, waar tot die tijd een scheepskraan de binnenvaartschepen loste, bestaat niet meer. Er ligt nu een passantenhaven met aanlegsteigers voor pleziervaartuigen. De zuidkant van de haven bestaat uit een veertig meter brede trap die tot in het water doorloopt. Aan de zijde van de Weerd vindt men het "Grasstrand", een tot aan het water lopend grastalud.

Fotogalerij

Zie ook 
 Maasboulevard (Maastricht)
 Maasboulevard (Rotterdam)

Externe link 
 https://www.venloverwelkomt.nl/ontdek-venlo/stad-dorpen/maasboulevard

Geografie van Venlo